Лабриола (Labriola) — итальянская фамилия:
 Лабриола, Антонио (1843—1904) — итальянский социалист, теоретик марксизма
 Лабриола, Артуро (1873—1959) — итальянский социалист, теоретик синдикализма